Das Damendoppel der US Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Sara Errani und Roberta Vinci, die aber dieses Jahr bereits im Viertelfinale gegen die Williams-Schwestern ausschieden. Gewonnen hat die tschechische Paarung Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká gegen Ashleigh Barty und Casey Dellacqua. Für Hlaváčková war es in diesem Jahr bereits der zweite Titel in New York, nachdem sie einen Tag zuvor den Mixed-Titel mit Max Mirny gewinnen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Damendoppel
2013